Lluís August de Borbó (Saint-Germain-en-Laye, 1670 - Sceaux, 1736), duc de Maine
 Lluís Antoni d'Espanya (Madrid, 1727 - Àvila, 1785), Infant d'Espanya i arquebisbe de Toledo 
 Lluís Armand de Borbó-Conti (II príncep de Conti) (París, 1661 - 1685), príncep de França de la Casa de Conti
 Lluís I de Borbó, dit "el Gran" o "el Coix" (c 1280 - 1342), noble francès
 Lluís II de Borbó, dit "El Bo" (1337 - 1410), fill gran de Pere I de Borbó i Isabel de Valois
 Lluís I de Borbó-Condé (Vendôme, 1530 - Jarnac, 1569), primer príncep de Condé i cap de la Casa de Condé
 Lluís II de Borbó-Condé, conegut com “el Gran Condé”, primer príncep reial a França i mariscal militar 
 Lluís de Borbó-Penthièvre (castell de Rambouillet, 1725 - castell de Bizy, Vernon, 1793), únic fill de Lluís Alexandre de Borbó (1678-1737), comte de Toulouse, duc de Penthièvre 
 Lluís de Borbó-Vendôme (París, 1612 - Aix-en-Provence, 1669), titular de la Casa de Borbó-Vendôme
 Lluís de Borbó (Lieja) (1438 - 1482), príncep-bisbe de Lieja (1456 - 1482) 
 Lluís Carles de Borbó-Dues Sicílies (Nàpols, 1824 - París, 1891), príncep de les Dues Sicílies 
 Lluís I d'Espanya (Madrid, 1707 - 1724), príncep d'Astúries (1707 - 1724) i rei d'Espanya (1724)
 Lluís I de Borbó-Parma (Piacenza, Ducat de Parma - Florència, Regne d'Etrúria, 1803), primer dels dos únics reis d'Etrúria i cap de la casa ducal dels Borbó-Parma 
 Lluís XIV de França (1638 – 1715), Rei de França i de Navarra
 Lluís Enric de Borbó-Condé (IX príncep de Condé) (París, 1756 - Castell de Saint-Leu, Val d'Oise)
 Lluís Francesc de Borbó-Conti (VI príncep de Conti) (París, 1734 - Barcelona, 1814), príncep de sang de França de la Casa de Conti
 Lluís Josep de Borbó-Condé (VIII príncep de Condé) (París, 1740 - Chantilly, 1818), príncep de Condé
 Francesc Lluís de Borbó-Conti (IV príncep de Conti) (París 1664 - 1709), IV príncep de Conti i príncep de França